Mörth steht für:
 Mörth, Moor im Schwalenberger Wald

Mörth ist der Familienname folgender Personen:
 Claudio Mörth (* 2000), österreichischer Skispringer
 Ernst Mörth (* 1968), österreichischer Fußballspieler
 Francisco Mörth (* 1999), österreichischer Skispringer
 Franz Mörth (1902–1962), Architekt
 Helmut Mörth, österreichischer Tischtennisspieler
 Ingo Mörth (* 1949), österreichischer Soziologe
 Johann Mörth (1901–1943), österreichischer Widerstandskämpfer
 Markus Mörth (* 1973), österreichischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Stefan Mörth, österreichischer Musiker
 Tommy Mörth (* 1959), schwedischer Eishockeyspieler
 Wolfgang Mörth (* 1958), österreichischer Schriftsteller